Duck Creek ist der Name folgender

Flüsse in den Vereinigten Staaten:

Arkansas:
 Duck Creek (Clear Creek)

Ohio:
 Duck Creek (Boseman Run)
 Duck Creek (Lake Logan)
 Duck Creek (Little Miami River)
 Duck Creek (Mahoning River)
 Duck Creek (Maumee River)
 Duck Creek (Ohio River)
 Duck Creek (St. Marys River)

Wisconsin:
 Duck Creek (Green Bay)

in Australien:
 Duck Creek (Ashburton River), Nebenfluss des Ashburton River (Indischer Ozean) in Westaustralien.
 Duck Creek (Cloncurry River), Nebenfluss des Cloncurry River in Queensland, Australien.
 Duck Creek (Smithburne River), Nebenfluss des Smithburne River in Queensland, Australien.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Duck Creek (Georgia), im Chattooga County (nicht mehr existent)
 Duck Creek (North Carolina), im Onslow County
 Duck Creek (Ohio), im Trumbull County
 Duck Creek (Tennessee), im Hancock County
 Duck Creek (Texas), im Dallas County (nicht mehr existent)
 Duck Creek (Wisconsin), im Brown County

Siehe auch:
 Duck Creek Township